Braulio Luna (Cidade do México, 8 de setembro de 1984) é um ex-futebolista profissional mexicano, que atua como meia.

Carreira 
Luna integrou a Seleção Mexicana de Futebol na Copa do Mundo de 1998 e 2002.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais da Cidade do México
Futebolistas do México
Futebolistas do Pumas UNAM
Futebolistas do Club de Fútbol América
Futebolistas do Club Necaxa
Futebolistas do Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz
Futebolistas do San Luis Fútbol Club
Futebolistas do Pachuca Club de Fútbol
Futebolistas do Club Deportivo Estudiantes Tecos
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002